

Особи 

 Артур Мело — бразильський футболіст
 Жілберто да Сілва Мело — бразильський футболіст
 Марсело Мело — бразильський тенісист
 Пауло Віктор де Менезес Мело — бразильський футболіст
 Раул Мікел Мело да Сілва — бразильський футболіст
 Феліпе Мело — бразильський футболіст
 Хосе Марія Мело — президент Республіки Нова Гранада

Географічні об'єкти 

 Мело (Уругвай) — місто в Уругваї
 Мелло (Уаза) — муніципалітет у Франції

Інше 
 ГЕС Мело